Насир Мухаммад Авад аль-Гидан аль-Харби (), он же Абу Биляль аль-Харби () — саудовский террорист, руководитель регионального отделения международной террористической организации «Исламское государство» на территории Йемена.

Биография 
Родился 20 июля (по другим данным — 5 сентября) 1974 года в округе Эль-Касим, Саудовская Аравия.

Установил первые контакты с «Исламским государством» в сентябре 2014 года. По данным минфина США аль-Харби был завербован на территории Йемена в середине 2015 года.

Примечания 

Члены организации «Исламское государство»